München – dzielnica Bad Berki
 München (pol. Monachium) – miasto w kraju związkowym Bawaria
 München – region planowania w kraju związkowym Bawaria
 München – powiat w kraju związkowym Bawaria
 München-Gladbach – dzielnica Mönchengladbach

Zobacz też 
 Münchendorf